Фюрстенфельдбрукк (также Фюрстенфельдбрук; ) — районный центр в Баварии, в 25 км северо-западнее Мюнхена.

География

Географическое положение 
Фюрстенфельдбрукк стоит на реке Ампер, примерно в 25 км к западу от Мюнхена (на полпути между Мюнхеном и Аугсбургом).

Городское разделение 
Фюрстенфельдбрукк состоит из районов Lindach, Buchenau, Neulindach, Pfaffing, Puch, Rothschwaig, Aich и Gelbenholzen.

История 
Название города «Фюрстенфельдбрук» состоит из 2 частей: «Fürstenfeld» (= поле князя) и «Bruck» (= мост).

Монастырь Фюрстенфельд был основан в 1265 году.

Рынок Брукк возникал недалеко от моста через реку «Ампер». Здесь был важный торговый путь.

В 1802 
году решалась судьба монастыря. После этого Фюрстенфельдбрукк мог наконец свободно развиваться. Но только в 1935 году он официально стал городом.

После Второй мировой войны было важно, чтобы город получил вокзал для городской электрички в Мюнхен.

Вследствие войны (приток беженцев) и после проведения пути городской электрички население города стало быстро увеличиваться.

Сегодня Фюрстенфельдбрук современный город с хорошей инфраструктурой и различными важными отраслями промышленности.

Политика 
Бургомистр сейчас Эрих Рафф.

Города-партнёры 
 Тернополь, Украина (31 Августа 2005)
  Черветери, Италия (29 июня 1973)
  Ливри-Гарган, Франция (27 июня 1967)
 , Уичито-Фолс (3 декабря 1985)
  Задар, Хорватия (2 октября 1989)
  Альмуньекар, Испания (25 июня 2005)

Культура и достопримечательности

Театры 
 Neue Bühne Bruck
 s’Brucker Brettl

Мероприятия и заседания 
 Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Сооружения 
Монастырь в стиле барокко Фюрстенфельд (Fürstenfeld).
Художник: Антонио Вискарди (Antonio Viscardi)

Спорт 
 Sportclub Fürstenfeldbruck von 1919 e.V. 
 Turn- und Sportverein Fürstenfeldbruck e.V.
 Tennisclub Fürstenfeldbruck e.V.
 Eishockey

Экономика и инфраструктура

Дорожные сообщения 
Автобан Мюнхен-Штутгарт (A 8) и автобан Мюнхен-Линдау (A 96)

Федеральная дорога B 2 и федеральная дорога B 471

Staatsstraße 2054

Kreisstraße Фюрстенфельдбрук 17

Линия S4 Мюнхенской городской электрички

Торговые предприятия 
Европейский центр National Semiconductor (производитель полупроводника)

Кока-кола — Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG

König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg

Schleifring GmbH Schleifring (производитель высококачественных электронных / электромеханических блоков передачи)

Государственные учреждения 
 Fliegerhorst Fürstenfeldbruck
Авиационная база Фюрстенфельдбрукка (кличка: Fursty из-за там находящегося военного училища также как колыбель военной авиации)
 Bayer. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege — Fachbereich Polizei
Баварское специальное высшее учебное заведение для общественного управления и правосудия — отрасль Полиция: школа комиссаров
Государственное школьное учреждение Фюрстенфельдбрукка

Образование 
 Graf-Rasso-Gymnasium
Гимназия им. графа Rasso
 Viscardi-Gymnasium
Гимназия им. Viscardi
 Ferdinand-von-Miller Realschule
 Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck
Государственная профессиональная школа Фюрстенфельбдрука
 FOS/BOS FFB

Сыновья и дочери города 
 Олаф Иттенбах (Olaf Ittenbach), немецкий режиссёр фильмов ужаса
 Фердинант фон Миллер, (Ferdinand von Miller), архи-литейщик
 Александр Мацца (Alexander Mazza), телевизионный ведущий
 Ерни Сингерл (Erni Singerl), Баварская народная актриса
 Бернд Шпэт (Bernd Späth), немецкий писатель
 Кунст, Карл, немецкий художник, иллюстратор и график.

Литература

Ссылки 

 Официальная веб-страница города Фюрстенфельдбрукка

Города Баварии
Районные центры Баварии